El Torneig d'Eastbourne 2022, oficialment conegut com a Rothesay International Eastbourne 2022, és una competició tennística jugada sobre gespa dins els WTA 500 de la WTA femení i en les sèries 250 del circuit ATP masculí. Fou la 47a edició en categoria femenina i l'onzena en masculina, celebrant-se entre el 18 i el 25 de juny de 2022 al Devonshire Park Lawn Tennis Club d'Eastbourne, Anglaterra.

El tennista estatunidenc Taylor Fritz va guanyar per segona ocasió a Eastbourne, en canvi, la letona Jeļena Ostapenko optava a aconseguir el doblet però va perdre la final individual i va renunciar a la final de dobles per una lesió.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022